Александр Павлович Покидов (13.09.1923, Липецкая область — 27.06.1991) — старший разведчик 1956-го истребительно-противотанкового полка, старший сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени. Награждён четырьмя орденами Славы.

Биография 
Родился 13 сентября 1923 года в селе Лебяжье Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Добровского района Липецкой области). В 1940 году окончил зоотехнический ветеринарный техникум. Работал в строительной организации «Академстрой» в городе Москве.

В октябре 1941 года был призван в Красную Армию Добровским райвоенкоматом. Был зачислен в 796-й стрелковый полк 741-й стрелковой дивизии. С 6 июля 1942 года на передовой, в качестве пулемётчика. Боевое крещение получил в боях за город Воронеж. Воевал на Курской дуге и в Белоруссии, участвовал в форсировании реки Днепр. Прошёл штрафбат, был осуждён за то, что остался жив, а пулемёт был разбит. После ранения и госпиталя вернулся на фронт. С сентября 1943 года до Победы воевал разведчиком в 1956-м истребительно-противотанковом полку 40-й отдельной истребительно-противотанковой бригады. Член ВКП/КПСС с 1945 года.

22 июля 1944 года в районе города Менкевец ефрейтор Покидов в составе группы захвата участвовал в разведке боем. Прикрывая отход разведчиков с «языками», уничтожил из трофейного пулемёта свыше 10 противников, подбил бронетранспортёр.

Приказом командира 260-й стрелковой дивизии от 24 августа 1944 года ефрейтор Покидов Александр Павлович награждён орденом Славы 3-й степени.

В начале октября 1944 года вместе с артиллеристами форсировал реку Нарев близ города Сероцк и принимал участие в боях за расширение наревского плацдарма. Во время боёв на плацдарме с 5 по 10 октября четырежды вброд в ледяной воде переправлялся с берега на берег, доставляя боеприпасы и донесения, восстанавливая связь с батареями. 7 октября обнаружил в одной из траншей скопление противников, и своевременно вызвал огонь, сорвав готовящуюся атаку. Противники потеряли до двадцати солдат.

Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта от 23 марта 1945 года ефрейтор Покидов Александр Павлович награждён орденом Славы 2-й степени.

1 февраля 1945 года старший сержант Покидов в составе группы разведчиков принял бой с отрядом полевой жандармерии противника. В этой схватке лично истребил свыше 10 солдат и сжёг автомашину. 20-30 апреля 1945 года отличился в уличных боях за город Берлин. Был ранен при штурме рейхстага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками старший сержант Покидов Александр Павлович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

После демобилизации в мае 1948 года вернулся в село Лебяжье, тогда Добровского района Рязанской области. В 1954 году район был включён в состав вновь образованной Липецкой области.

В 1957 году Покидов окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт и получил профессию зоотехника. Переехал с семьёй в районный центр — село Доброе. Более 25 лет работал главным зоотехником управления сельского хозяйства Добровского райисполкома Липецкой области. Скончался 27 июня 1991 года. Похоронен на родине, на кладбище села Лебяжье.

Награды 
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Славы 1—й степени (15.5.46)
 Орден Славы 2—й степени (25.3.45)
 Орден Славы 3—й степени (11.11.44)
 Орден Славы 3—й степени (24.8.44)
 Медаль «За отвагу»
 медали СССР

Примечания

Ссылки

Литература 
 Богатыри земли Рязанской. Часть 2. Биобиблиографический указатель. Рязань 2010
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Липецкой области